Рапонтикоидес () — род травянистых растений семейства , распространённый на севере Африки, юге и востоке Европы, Кавказе, в Западной и Центральной Азии.

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения. Стебли прямостоячие, слабо разветвленные или простые. Листья перистораздельные или перистолопастные, редко цельные.

Корзинки обычно одиночные. Листочки обёртки листовидные. Цветки жёлтые или розовые, трубчатые, краевые неувеличенные. Рыльце двулопастное. Семянки продолговатые, черноватые, голые; хохолок двойной, внутренний ряд из более коротких и широких щетинок.

Виды

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Чертополоховые
Флора Северной Африки
Флора Евразии